Гутали́н [первоначальное написание слова (в 1920-е годы) — гуттолин, предположительно от гуттаперча и  «масло»], ва́кса (от  «воск») или крем для обуви — средство для ухода за обувью. Первоначально приготовлялась из яйца, сбитого с печной сажей и разведённого в уксусе или пиве.

В конце XIX века была распространена «английская» вакса; главные составные части: костяная сажа, воск, льняное масло, терпентинное масло, патока, шеллак и др. Рецептов для приготовления ваксы множество; например, вместо сажи, могут использоваться анилиновые краски и проч.

Общие сведения 
В последнее время потребление ваксы сильно уменьшилось из-за вредного действия серной кислоты, которая применяется при её изготовлении, однако разрушающее воздействие можно почти уничтожить при правильном приготовлении. Преимуществом ваксы являются дешевизна и прекрасный блеск, получаемый при чистке обуви.

Состав наиболее распространённых в конце XIX века сортов «английских» вакс 
 Вакса Николэ. 150 частей воска и 15 частей сала растворяют в кипящей смеси из 200 частей льняного масла, 20 частей глета и 100 частей патоки. Смесь эту нагревают до 120° и к ней прибавляют 103 части сажи; а когда смесь охладится, её разбавляют 280 частями терпентинного масла. Затем вся масса смешивается с раствором 5 частей гумилака (шеллака) и 2 частей анилиновой фиолетовой краски в 35 частях крепкого спирта. 1.Химический состав - ?
 Так называемый «лак Гунтера». Приготовляется из 3 частей воска и 2 частей касторового масла с необходимым количеством краски. К полученной смеси прибавляют раствор шеллака в крепком спирте. Смесь выпаривают до густоты сиропа в вакуум-аппарате под уменьшенным давлением.
 Вакса Кильнера (для дамских ботинок) состоит из 2 частей шеллака, 1 части аммиака и 8 частей воды с прибавлением анилинового пигмента. Смесь уваривается, для удаления аммиака.
 Вакса Бруннера приготовляется следующим образом: растирают 10 частей костяной сажи с 7 частями патоки, прибавляя понемногу 5 частей серной кислоты, 2 части соды и 4 части воды. Смесь нагревают, постоянно перемешивая её с 20 частями ворвани, и уваривают до желаемой степени. Костяная сажа содержит фосфорно-известковую соль костей, проникнутую углём, полученным из клеевого вещества костей при накаливании (её легко готовить в малом виде). Серная кислота, действуя на минеральные составные части костяной сажи, во-первых, освобождает мельчайшие части угля и, во-вторых, дает кислую фосфорно-известковую соль, которая не портит кожи, то есть её не разъедает. По указанному рецепту часто готовят ваксу, её можно считать недурной, если не взято в избытке серной кислоты, но тем не менее лучше вовсе избегать подмеси серной кислоты. Немецкая вакса, которую к нам прежде много возили, часто содержала избыток серной кислоты и тем сильно портила кожу, ныне этот недостаток встречается реже.
 Ваксу приготовляют также из 90 частей воска или церезина, 30 частей спермацета, 350 частей терпентинного масла, 10 частей буры, 20 частей сажи, 10 частей прусской сини и 5 частей (для запаха) нитробензола.
 Так называемая «ваксовая паста» приготовляется из 2 фунтов костяной сажи, 1 части патоки, 4 унций спермацетового масла, 5 частей уксуса и 5 частей серной кислоты; к смеси прибавляют ½ унции железного купороса и 3¼ унций гуммиарабика, растворенного в 5 унциях воды. Если несколько увеличить количество уксуса и уменьшить количество сажи, то получится жидкая вакса.
 Вакса Дэй и Мартин.

Химические реакции 
Всякий раз, когда к массе, содержащей голландскую сажу, прибавляют серную кислоту, происходит шипение, обуславливаемое выделением углекислоты из известковых солей, заключающихся в костяной саже, причем часть известкового фосфата переходит в кислую фосфорно-известковую соль, очень гигроскопическую, которая способствует сохранению гибкости кожи. Избыток серной кислоты портит кожу. При употреблении соляной кислоты образуется хлористый кальций, ещё более гигроскопичный. Костяная сажа должна быть растерта в тончайшую пыль. Прибавление к ваксе индиго придает ей красивый синеватый оттенок. Индиго с успехом заменяют железным купоросом и чернильными орешками.

Достоинство ваксы сильно зависит от мелкости и качества сажи. Прокаливая отобранные кости в тигле без доступа воздуха, измельчая полученный костяной уголь (сподий) с подмесью воды, отмучивая полученный продукт, легко приготовить сажу, вполне пригодную для ваксы. Виды ваксы, содержащей излишек патоки или заменяющих её веществ (например, мыла, раствора поташа, глицерина, кислой фосфорно-известковой соли, декстрина и т. п.), сильно пачкают, хотя легко вытираются до блеска, а потому пропорцию их следует подбирать к данному сорту сажи. Жирные и воскообразные вещества, входящие в ваксу, затрудняют доведение её до блестящего состояния, но придают ваксе способность делать кожу гибкой. В этом отношении вазелин, неспособный горкнуть и, окисляясь, твердеть, составляет лучшую подмесь в ваксе. Многократно рекомендовали прибавлять к ваксе для сохранности кожи растворы дубильных веществ, например настоя чернильных орешков. Изменяя пропорцию и свойства упомянутых составных частей (и воды) можно до бесконечности изменять свойства ваксы. Её отчасти заменяют лаком, наносимым кистью или тряпкой. С ваксой отчасти сходно копытное масло.

По типу растворителя ваксы подразделяются на 
 водные
 с химическим растворителем
 масляные.

Примечания

Ссылки 

 
 Производство ваксы

Обувь